Vickrey ist der Familienname folgender Personen:

 William Vickrey (1914–1996), US-amerikanischer Ökonom kanadischer Herkunft; Wirtschaftsnobelpreisträger

Siehe auch:
 Vickreyauktion
 Vickery